Radim Zohorna, född 29 april 1996, är en tjeckisk professionell ishockeyforward som är kontrakterad till Pittsburgh Penguins i National Hockey League (NHL) och spelar för Wilkes-Barre/Scranton Penguins i American Hockey League (AHL). Han har tidigare spelat för HC Kometa Brno och BK Mladá Boleslav i Extraliga.

Zohorna blev aldrig NHL-draftad.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Radim Zohorna NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Radim Zohorn hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1996
Levande personer
Personer från Havlíčkův Brod
Tjeckiska ishockeyspelare
Tjeckiska idrottare under 2000-talet
Spelare i HC Kometa Brno
Spelare i SK Horácká Slavia Třebíč
Spelare i BK Mladá Boleslav
Spelare i Wilkes-Barre/Scranton Penguins
Spelare i Pittsburgh Penguins
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft
Spelare i Calgary Wranglers